Усти́ново — деревня в Тверской области России. Входит в Кимрский муниципальный округ.

География 
Находится в 24 километрах к северу от города Кимры на реке Малая Пудица.

История 
В конце XIX — начале XX века деревни Устиново входила в состав Суворовской волости  Корчевского уезда, центр волости деревня Суворово ныне составляет восточную часть Устинова. В 1887 году в деревне было 13 дворов, постоялый двор, мелочная лавка; в соседней деревне Суворово - земская школа, промыслы: сапожный, плотничий. 

С 1929 года деревня являлась центром Устиновского сельсовета Кимрского района Кимрского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — центр Устиновского сельского округа.

С 2005 до 2022 года деревня являлась административным центром Устиновского сельского поселения в Кимрском районе.

До 2016 года в деревне работала Устиновская основная общеобразовательная школа имени академика А.Н. Туполева (ныне — Центр патриотического воспитания имени А.Н. Туполева).

Население

Инфраструктура 
 МДОУ детский сад № 18 «Колокольчик»
 Устиновский ЦКиД
 Библиотека (Устиновский сельский филиал)
 Устиновский ФАП

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»
 Устиновское поселение на сайте Кимрского района

Населённые пункты Кимрского района